Рахматуллин Калим Ахмедович (1903, Токмак, Чуйский район, Киргизская ССР — 1946, Фрунзе) — киргизский советский литературный критик, литературовед, драматург, общественный деятель, член Союза писателей СССР (с 1943 год). За заслуги в деле развития киргизского литературоведения Калим Ахмедович был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Биография 
Литературный критик, литературовед и общественный деятель Калим Ахмедович Рахматуллин родился в 1903 году в городе Токмаке Чуйского района Киргизской ССР в семье мелкого торговца. Вскоре после рождения Калима его отец умер, и мальчику пришлось с двенадцати лет начать трудовую жизнь: работал на шерстомойках, был сторожем в Токмакской городской библиотеке. В октябре 1919 года Калим Рахматуллин вступил в ряды Коммунистической партии и с этого времени находился на партийной работе. В 1920 году Рахматуллин направился в краевой, а затем в областной комитеты ЛКСМ Киргизии. В 1920—1921 годах он служил в рядах Красной Армии, а затем, до 1923 года, работал в партийных органах городов Токмака и Нарына.

С 1923 по 1925 год Калим Ахмедович учился на рабфаке при САГУ, а затем в университете. В 1925—1927 годах он был работником Средазбюро ЦК ВКП(б). В последующие годы Рахматуллин работал в Киргизии заведующим отделом печати Киргизского областного комитета ВКП(б), главным редактором Киргизгосиздата. В 1931 году Калим Ахмедович окончил экономический факультет САГУ и до 1935 года занимал должность ответственного редактора республиканской газеты «Кызыл Кыргызстан», а затем — директора Киргизгосиздата, преподавателя и заведующего кафедрой киргизской литературы Киргизского педагогического института. В 1941—1946 годах Рахматуллин Калим Ахмедович — редактор отдела Киргизгосиздата, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Киргизского филиала Академии наук СССР.

Умер Калим Ахмедович в 1946 году.

Деятельность 
Литературно-критическая деятельность Калима Ахмедовича началась в 1927 году. Калим Рахматуллин внёс большой вклад в формирование и развитие киргизского литературоведения и литературной критики. Наряду с многочисленными критическими статьями о творчестве Аалы Токомбаева и Алымкула Усенбаева, о сказителях «Манаса» и о важных процессах развития современной киргизской советской литературы, Рахматуллин написал ряд учебников для школы и много публицистических, литературоведческих работ: «Великий патриот — легендарный Манас» (1942 год), «Сказители „Манаса“» (1942 год), «Очерки истории киргизской литературы» (1943 год), «Киргизский народ в борьбе за свою Родину» (1943 год). Книга «Великий патриот — легендарный Манас» в 1943 году была издана на русском языке. В соавторстве с писателем Т. Сыдыкбековым Рахматуллин создал пьесу «Манас и Алмамбет», которая шла в республиканских театрах в годы Великой Отечественной войны.

Библиография 

на русском языке
 
на киргизском языке

Публикации 

на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на киргизском языке

Примечания

Литература